Hubert Van Es, pseudoniem van Flor Bex, Belgische kunsthistoricus en curator
 Hubert van Es, Nederlandse persfotograaf